Понастоящем в ООН членуват 193 държави. От всички международно признати държави, единствено Ватиканът не е член на ООН.

Азбучен списък на страните членки

Бивши страни членки 
  – членство прекратено през 1991 г. поради сливане на Германската демократична република с Федерална република Германия
  – членство прекратено през 1964 г. поради обединение на Танганика и Занзибар под име Танзания, като членството на Танзания е продължение на членството на Танганика
  – до 1971 г. членството на Тайван е под контрола на Китай
  – членство прекратено през 1993 г. поради разпадане на Чехословакия, страните-правоприменички подават нова молба за членство в ООН
  – членство прекратено през 1992 г. поради разпадане на Социалистическа федеративна република Югославия, страните-правоприменички подават нова молба за членство в ООН
  Южен Йемен – членство прекратено през 1990 г. поради обединение на Северен Йемен и Южен Йемен, като членството на Йемен е продължение на членството на Северен Йемен

Списък на страните членки по дата на приемане

Страни членки основателки 
 
 
  (тогава Беларуска съветска социалистическа република)
 
 
 
 
 
 
 
 
  – между 1958 – 1961 г. образува заедно със Сирия Обединена арабска република
 
 
 
 
 
 
 
  (Китай) – до 1971 г. членството на Китай е под контрола на Тайван
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  – през 1991 г. държавите правоприемнички на СССР се споразумяват членството в ООН да бъде унаследено от Русия
 
  – между1958-1961 г. образува заедно с Египет Обединена арабска република
 
 
  (тогава Украинска съветска социалистическа република)
 
 
 
 
 
 
  – членство прекратено през 1993 г. поради разпадане на Чехословакия, страните-правоприменички подават нова молба за членство в ООН
 
 – членство прекратено през 1992 г. поради разпадане на Социалистическа федеративна република Югославия, държавите правоприменички подават нова молба за членство в ООН

1946 г.

1947 г. 
  Северен Йемен – през 1990 г. Северен Йемен и Южен Йемен се обеднияват, като членството на Йемен е продължение на членството на Северен Йемен

1948 г.

1949 г.

1950 г. 
  – напуска ООН през 1965 г., връща се през 1966 г.

1955 г.

1956 г.

1957 г.

1958 г.

1960 г.

1961 г. 
 
 
 
  – през 1964 г. Танганика и Занзибар се обединяват под име Танзания, като членството на Танзания е продължение на членството на Танганика

1962 г.

1963 г. 
  – членство прекратено през 1964 г. поради обединение на Танганика и Занзибар под име Танзания, като членството на Танзания е продължение на членството на Танганика

1964 г.

1965 г.

1966 г.

1967 г. 
  Южен Йемен – през 1990 г. Северен Йемен и Южен Йемен се обеднияват, като членството на Йемен е продължение на членството на Северен Йемен

1968 г.

1970 г.

1971 г.

1973 г. 
 
 
  – членство прекратено през 1991 г. поради сливане на Германската демократична република с Германия

1974 г.

1975 г.

1976 г.

1977 г.

1978 г.

1979 г.

1980 г.

1981 г.

1983 г.

1984 г.

1990 г.

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1999 г.

2000 г. 
 
  – през 2006 г. страните-правоприемнички на Съюзна република Югославия се споразумяват членството на Съюзна република Югославия в ООН да бъде онаследедено от Сърбия

2002 г.

2006 г.

2011 г.

Държави и територии, нечленуващи в ООН 
Официално признати от ООН за нечленуващи държави са:
 
 
 

Непризнати за държави, но признати от ООН като специални единици:
 
 

Официално признати от ООН като колониални територии са:

Източници

Вижте също 
 Списък на страните
 Списък на международно признатите суверенни държави

Общо събрание на ООН
ООН